Gestern, heute und morgen steht für:

 Gestern, heute und morgen (1963) (Ieri, oggi e domani), italienisch-französischer Films von Vittorio De Sica
 Gestern, heute und morgen (WDR), Hörfunkreihe des Westdeutschen Rundfunks 

Siehe auch:
 Gestern, heute, morgen, Abschlussepisode der Fernsehserie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert von Winrich Kolbe (1994)